Tim Hortons Inc. — канадская сеть закусочных построенная по системе фаст-фуд. Знаменита своими кофейными напитками и сладкими пончиками. Основана в 1964 году в Гамильтоне (Онтарио) знаменитым канадским хоккеистом Тимом Хортоном под брендом «Хортон Донатс». В настоящее время имеет около 3000 отделений по всему миру, оборот более чем в 2.5 млрд канадских долларов (2010) и чистый доход около 647 млн канадских долларов, по сути являясь крупнейшей системой фаст-фуда в Канаде. Тим Хортонс Inc контролирует около 62 % рынка горячих кофейных напитков, около 76 % рынка готовой сдобы и производит более чем 22 % дохода в пищевом секторе Канады (по данным на 2005 год). В 1991 году компания изменила своё название на The TDL Group Ltd.

Примечания

Ссылки 

Сети ресторанов Канады
Сети быстрого питания